Калифорнийская школа экономической истории () — историческая ревизионистская школа, названная по месту научной и педагогической работы её основных представителей (Голдстоун, Фрэнк, Померанц). Представители этой школы в 1990—2000-е гг. опубликовали ряд работ, в которых активно доказывают отсутствие различий в развитии между Востоком и Западом вплоть до XIX века. Название в научный оборот было введено Джеком Голдстоуном в его книге «Почему Европа?».

См. также 
 Великое расхождение

Примечания

Ссылки 
 Акимов М. А. Калифорнийская школа экономической истории: ревизионистский подход к феномену великой дивергенции  // Экономическая история. — 2017. — № 2. — С. 43-60.
 Булдыгин С. С. «Великая дивергенция» в исследованиях «Калифорнийской школы» экономической истории // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 3. С. 21-25.
 The Cusp: The California School of Economic History
  Peer Vries, the Great Divergence, and the California School: Who’s In and Who’s Out? 
  
 
  

Исторические ревизионисты
Научные школы